Der rote Planet ist eine Antonomasie für den Planeten Mars aufgrund von dessen Oberflächenfarbe und als solche Titel einiger auf den Mars Bezug nehmender Kunstwerke.

Kunstwerke mit dem Titel Der rote Planet
 Der rote Planet, ein sozialistisch-utopischer Zukunftsroman von Alexander Bogdanov (Originaltitel: Красная звезда), 1908.
 Der rote Planet (Heinlein), ein Science-Fiction-Roman von Robert A. Heinlein (Originaltitel: Red Planet), 1949.

Siehe auch
 Red Planet Mars, Science-Fiction-Spielfilm von Harry Horner, 1952.
 Red Planet, Science-Fiction-Spielfilm von Antony Hoffman, 2000.